Finlayson („Sohn des Finlay“) ist ein schottischer Familienname folgender Personen:

 Amber Templemore-Finlayson, britische Film- und Fernsehregisseurin, siehe Bert & Bertie
 Chris Finlayson (* 1956), neuseeländischer Politiker
 Colin Finlayson (1903–1955), kanadischer Ruderer
 Daniel Finlayson (* 2001), nordirischer Fußballspieler
 George Finlayson (1790–1823), schottischer Arzt und Botaniker
 Hedley Herbert Finlayson (1895–1991), australischer Zoologe

 Jon Finlayson (1938–2012), australischer Schauspieler
 Jonathan Finlayson (* 1982), US-amerikanischer Jazztrompeter
 June Finlayson (1935–1979), australische Journalistin, Schönheitskönigin und Rundfunkmoderatorin
 Malcolm Finlayson (1930–2014), schottischer Fußballtorhüter
 Robert Gordon-Finlayson (1881–1956), britischer General
 Roderick Alick Finlayson (1895–1989), britischer Geistlicher (Free Church of Scotland)
 Roderick David Finlayson (1904–1992), neuseeländischer Schriftsteller

Finlayson ist der Name folgender Orte:
 Finlayson (Minnesota)
 Finlayson Township in Minnesota

Unternehmen:
 Finlayson Bros, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Finlayson (Unternehmen), von James Finlayson gegründetes finnisches Textilunternehmen